Eenzaamheid, het gevoel alleen te zijn, van geïsoleerd te zijn van 'de anderen'
 Alleen (Brace), een single van Brace uit 2016
 Alleen (Claudia de Breij), een album van Claudia de Breij uit 2013
 Alleen (Giocatori), een single van Giocatori met Ronnie Flex, Lil' Kleine en Sjaak uit 2016
 Alleen (album van Lil' Kleine), een muziekalbum uit 2017 van de Nederlandse zanger Lil' Kleine
 Alleen (single van Lil' Kleine), een single van het gelijknamige album van Lil' Kleine
 Alleen (Renée de Haan), een single van Renée de Haan uit 1989
 Alleen (plaats), een plaats in de Noorse gemeente Lyngdal
 Alleen (scheikunde), een dubbele alkeen
 Alleen (strip), een stripreeks van Bruno Gazzotti en Fabien Vehlmann

 Odna (film), Russisch voor Alleen, een Russische film uit 1931
 Odna (muziek), de muziek bij deze film gecomponeerd door Dmitri Sjostakovitsj